Имперското министерство на правосъдието (, RMJ)) е правителствен орган на Ваймарската република и Нацистка Германия. Съществува от 1919 до 1945 г.

Райхсминистри

Държавни секретари

Вижте също 
 Кабинет на Хитлер

Външни препратки 
  Имперско министерство на правосъдието – официален сайт 

П
Министерства на правосъдието
Германско право